Les mots crispus, crispa et crispum sont originellement des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « crêpu ». Crispus est aussi un cognomen (surnom) romain.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots crispus, crispa et crispum sont employés comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : crispus, crispa, crispum.

Anthroponyme 
 Crispus Attucks (vers 1723-1770) est un esclave américain qui s'enfuit et exerce les métiers de marin et de docker, puis meurt durant le massacre de Boston, devenant l'un des cinq premiers martyrs de la révolution américaine.
 Plusieurs personnages de la Rome antique ont pour cognomen Crispus :
 Caius Flavius Iulius Crispus Caesar, dit Crispus (vers 303-326), fils aîné de l'empereur Constantin et de sa concubine Minervina, consul à plusieurs reprises et César en 317 ;
 Caius Sallustius Crispus Passienus (?-47), petit-fils adoptif et arrière-petit-neveu de l'historien Salluste, consul en 27 et en 44 ;
 Lucius Iunius Quintus Vibius Crispus (?-vers 93), un sénateur, consul suffect en 61, 74 et 83.

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain